Иве́рка — название населённых пунктов в России:

 Иверка — село в Ижморском районе Кемеровской области.
 Иверка — станция в Ижморском районе Кемеровской области.